Bogusze peut désigner en Pologne :
 Bogusze, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Bogusze, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Bogusze, village du powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie